

Калінінська сільська рада — сільське поселення, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Калінінська сільська рада — сільське поселення, Бійський район, Алтайський край
 Калінінська сільська рада — сільське поселення, Ташлинський район, Оренбурзька область

Калінінська сільська рада — колишня сільська рада, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Калінінська сільська рада — колишня сільська рада, Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Калінінська сільська рада — колишня сільська рада, Сумська область, Липоводолинський район
 Калінінська сільська рада — колишня назва Калинівської сільської ради, Донецька область, Бахмутський район
 Калінінська сільська рада — колишня назва Калинівської сільської ради, Донецька область, Волноваський район